Барулин — русская фамилия. Известные носители:
 Барулин, Александр Николаевич (1944—2021) — российский лингвист.
 Барулин, Владимир Семёнович (1931—2008) — советский и российский философ.
 Барулин, Константин Александрович (род. 1984) — российский хоккеист.
 Барулин, Михаил Михайлович (1897—1943) — советский шахматный композитор.